Rotylenchus är ett släkte av rundmaskar. Rotylenchus ingår i familjen Hoplolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Rotylenchus